Frączki bezeichnet folgende Ortschaften in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:
 Frączki (Bartoszyce), Weiler in der Gmina Bartoszyce im Powiat Bartoszycki, bis 1945: Franken, Kreis Bartenstein, Ostpreußen
 Frączki (Dywity), Dorf der Gmina Dywity im Powiat Olsztyński, bis 1945: Fleming, Kreis Rößel, Ostpreußen

Siehe auch:
 Frącki